Osoby o tym nazwisku:
 Eva Bonnier – szwedzka malarka
 Gaston Bonnier – francuski botanik
 Joakim Bonnier – szwedzki kierowca wyścigowy